Totleben steht für:

 Totleben (Bulgarien), Gemeinde in Bulgarien in der Region Plewen
 Totleben (Insel), Insel in der Ostsee bei St. Petersburg

Totleben ist der Familienname folgender Personen:

 John Totleben (* 1958), US-amerikanischer Comiczeichner

Totleben ist der Familienname eines Adelsgeschlechts
 Eduard Totleben (1818–1884), russischer Graf und Generalingenieur
 Nikolai Totleben (1874–1945), russischer Graf und Generalmajor

Siehe auch:
 Tottleben (Begriffsklärung)
 Dudleben
 Todleber